Bystrička – potok na Słowacji, dopływ Orawy
 Bystrička – wieś w powiecie Martin na Słowacji